Eparchie Kairo bezeichnet folgende Eparchien (Bistümer bzw. Diözesen im Bereich der orthodoxen und orientalischen Riten der römisch-katholischen Kirche) in Kairo:

Eparchie Kairo (Chaldäer), eine Eparchie der chaldäisch-katholischen Kirche
Eparchie Kairo (Maroniten), eine 1946 gegründete Eparchie der Maronitischen Kirche
Eparchie Kairo (Syrer)